Esclerito pode significar:

 Esclerito - células vegetais
 Esclerito - placas do revestimento dos artrópodes.

Desambiguação